Кочково — название населённых пунктов в России.

 Кочково — деревня в Киришском районе Ленинградской области.
 Кочково — деревня в Чудовском районе Новгородской области.